Генна́дий Серге́ев:
 Сергеев, Геннадий Александрович (1927–1999) — профессор, доктор технических наук, сторонник псевдонаучных концепций «памяти воды», «внечувственного восприятия», «глобальной микрополимерной космической памяти» («микрополимерного кода») и подобных.
 Сергеев, Геннадий Дмитриевич (1926—2012) — советский и российский актёр театра и кино, народный артист России.
 Сергеев, Геннадий Николаевич (1964—1993) — младший лейтенант ФСБ, Герой Российской Федерации.

 Примечания